Стефан Фрейс (; род. 22 ноября 1960, Париж, Франция) — французский актёр.

Биография 
Стефан Фрейс родился 22 ноября 1960 года. Детство провёл в Париже, он сначала изучал историю и английский язык в Университете Париж X — Нантер, но вскоре отказывается там учится, чтобы потом следовать за актёрским образованием как Ив Пиньо. В 1985 году Фрейс окончил учёбу в Высшей национальной консерватории драматического искусства и становится резидентом в Комеди Франсез.

Параллельно с работой в театре Стефан Фрейс делал первые шаги на телевидении, а в кино его первой ролью стала роль в нашумевшем фильме Давида Гамильтона «Первые желания», где его партнершей стала тоже тогда никому не известная Эммануэль Беар. За ним последовали фильмы Аньес Варды «Без крыши, вне закона» и Пьера Жоливе «Комплекс кенгуру», после которых его стали наконец замечать.

В 1988 году Филипп де Брока пригласил Стефана Фрейс сниматься в свой фильм «Шуаны». За эту роль Стефан получил премию «Сезар» как самый перспективный молодой актёр. Благодаря этому блокбастеру «плаща и кинжала» его заметили и пригласили в похожую ленту — «Королевская шлюха» с Тимоти Далтоном и Валерией Голино и в фильм Жака Дерея «Черный лес» с Беатрис Даль.

В 1990—2000-е годы Стефан Фрейс много снимается в самых разных жанрах: от комедии «Это останется между нами» Мартана Ламотта до триллера «Племя» Ива Буассе. В это же время много работает в театре, считаясь признанной звездой театральной сцены и получает театральную премию «Мольер» за роль в пьесе Джеймса Саундерса «Было хорошо» (). Кроме того, Стефан Фрейс записывает несколько аудиокниг, в том числе поэтические произведения Андре Шедид.

В 2004 году Стефан Фрейсс исполняет главную роль в фильме Франсуа Озона «5x2» вместе с Валерией Бруни-Тедески.

В 2006 году снялся в фильме Стивена Спилберга «Мюнхен»

Частичная фильмография 
 1984 — Первые желания / Premiers Désirs
 1985 — Без крыши, вне закона / Sans toit ni loi
 1986 — Комплекс кенгуру / Le Complexe du kangourou
 1988 — Шуаны / Chouans!
 1989 — Черный лес / Les Bois noirs
 1990 — Тысяча и одна ночь / Les 1001 nuits
 1990 — Королевская шлюха / La Putain du roi
 1991 — Племя / La Tribu
 1998 — Это останется между нами / Ça reste entre nous
 2001 — Похищение для Бетти Фишер / Betty Fisher et autres histoires
 2003 — Ограбление по-французски / Crime Spree
 2004 — 5x2 / 5×2
 2007 — Замок в Испании / Un château en Espagne
 2006 — Ох, уж эти родители/'' 2007 — Ох, уж этот отпуск/Bruno 2008 — Бобро поржаловать / Bienvenue chez les Ch’tis 2009 — Трезор / Trésor 2014 — Моя старушка / My Old Lady 2016 — Признание / Le confessioni''

Ссылки 

Актёры Франции
Лауреаты премии «Сезар»